Chortiatis (berg), berg in de Griekse regio Centraal-Macedonië
 Chortiatis (gemeente), voormalige gemeente in de Griekse regio Centraal-Macedonië